Primera División 1954-1955 – torneo di calcio messicano
 Primera División 1954-1955 – torneo di calcio spagnolo